Мазе ( — из семя Аарона-коэна) — фамилия еврейского происхождения. По традиции носителей фамилии относят к коэнам.

Известные носители 
 Мазе, Гийом (1720—1775) — французский учёный.
 Мазе, Жаклин (1920—2012) — французская легкоатлетка.
 Мазе, Зигфрид (род. 1977) — французский тренер по биатлону. 
 Мазе, Марино  (1939—2022) — итальянский актёр.
 Мазе, Себастьян (род. 1984) — французский шахматист, гроссмейстер (2007).
 Мазе, Тина (род. 1983) — словенская горнолыжница, двукратная олимпийская чемпионка 2014 года.
 Мазе, Франсуа (род. 1943) — французский автогонщик, участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Мазе, Эйда (1893—1962) — канадская поэтесса на идише, редактор и эссеист.
 Мазе, Яков Исаевич (1859—1924) — крупный общественный деятель еврейства России, главный раввин Москвы.

См. также 
 Маза
 Мазо